Арнальдо Форлани (; , Пезаро, Марке, Италия) — итальянский политик и государственный деятель, 64-й премьер-министр Италии с 18 октября 1980 года по 28 июня 1981 года. Член Христианско-демократическая партии Италии.

Биография 
После изучения юриспруденции в университете Урбино он сделал быструю политическую карьеру в партии христианских демократов. В 1948 году он секретарь ХД в провинции Урбино, в 1954 году уже среди членов Совета, в 1962-1969 годах первый заместитель, а затем с 1969 по 1973 год секретарь Христианско-демократическая партии.

В 1958 году стал первым заместителем председателя палаты депутатов.

Позднее, неоднократно занимал министерские должности в Совете министров Италии:
 1968—1969 — государственный министр (?),
 1969 — министр без портфеля (координировал отношения с НАТО),
 1974 — министр обороны Итальянской Республики.
 1976 по 1979 — министр иностранных дел.

В октябре 1980 года сформировал и возглавил собственный кабмин, который не продержался у власти и восьми месяцев, после чего кабинет ушёл в отставку в связи с крупнейшим скандалом вокруг масонской ложи П-2.

В кабинете министров социалиста Беттино Кракси (1983—1987) занимал должность вице-премьера итальянского правительства.

С 1989 по 1993 год Форлани был членом Европейского парламента.

С 1989 по 1992 год — национальный секретарь Христианско-демократической партии.

После антикоррупционной операции «Чистые руки» был вынужден уйти из большой политики. В июне 1997 года, был приговорен судом к 28 месяцам заключения за получение крупной взятки от компании «Montedison» за создание СП (впоследствии обанкротившегося) с государственным нефтепромышленным объединением «Eni».

Источники 

 Частично использованы материалы англоязычного, немецкоязычного и италоязычного разделов Википедии.

Политики Италии XX века
Премьер-министры Италии
Вице-премьеры Италии
Министры иностранных дел Италии
Министры обороны Италии
Депутаты Европарламента от Италии
Депутаты Европарламента (1989—1994)
Члены Христианско-демократической партии (Италия)
Члены Палаты депутатов Италии
Кандидаты в президенты Италии (1985)
Кандидаты в президенты Италии (1992)